Partoș, Pártos:
 Partoș, Timiș, o localitate în județul Timiș, Banat, România

 Iosif cel Nou, de la Partoș (1568, Raguza Dalmației  1656, Mănăstirea Partoș), un sfânt român din calendarul creștin
 Andrei Partoș (* 1949, Brașov), un jurnalist român și un comentator muzical din România

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară